Корса может означать:
 
 Корса — муниципалитет в провинции Жирона, Испания.
 Корса — посёлок железнодорожного разъезда в Арском районе Татарстана, Россия.
 Корса — деревня в Пошехонском районе Ярославской области, Россия.

 Качура, Ольга Сергеевна (1970—2022) — участница войны на востоке Украины на стороне ДНР (позывной «Корса»), герой ДНР (2022), герой Российской Федерации (2022).